Пикаци́зм — медицинский термин, который может обозначать:
 Пикацизм — поедание человеком несъедобного неорганического происхождения, вид расстройства пищевого поведения.
 Пикацизм — общий термин для обозначения извращения полового чувства, выражающегося в получении сексуального возбуждения от экскрементов; экскрементофилия.